Ле-Мануар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Ле-Мануар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос